William Bentinck ist der Name folgender Personen:

* William Bentinck (Marineoffizier) (1764–1813), britischer Marineoffizier und Kolonialgouverneur 
 William Cavendish-Bentinck (1774–1839), britischer General und Staatsmann
 William Cavendish-Bentinck, 7. Duke of Portland (1893–1977), britischer Politiker
 William Cavendish-Bentinck, 3. Duke of Portland (1738–1809), britischer Politiker und Premierminister

Siehe auch:
 Wilhelm Bentinck (auch William Bentinck; 1704–1774), britisch-niederländischer Diplomat und deutscher Reichsgraf